Ritosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ritosaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Ritosaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar